Dans le domaine militaire,  peut désigner :

d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  de remplacement (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
 19. Flak-Division
 19e division de grenadiers (Allemagne)
 19. Luftwaffen-Feld-Division
 19e division SS de grenadiers
 19e Panzerdivision

d'infanterie (France)

19e division (armée impériale japonaise)

d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 19e division d'infanterie (Western)
 19e division d'infanterie (Inde)